Округ Бирча (, Бирча́нский уезд, ) — административная единица коронной земли Королевства Галиции и Лодомерии в составе Австро-Венгрии, существовавшая в 1850—1875 годах. Административный центр — Бирча.

Площадь округа в 1867 года составляла 15,47 квадратных миль (527,3541 км2), а население  43 719 человек..

30 сентября 1876 года был реорганизован: его центр перенесён в Добромиль, в связи с чем он стал именоваться округ Добромиль.

Примечания 

История Львовской области
История Подкарпатского воеводства
Административные единицы, образованные в XIX веке